est une expression anglaise signifiant « ville morte ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , western américain d' sorti en  ;
 , titre original de La Ville fantôme, comédie surnaturelle américaine de  sorti le .

Jeu vidéo 

 , jeu vidéo développé par Adventure International et sorti en 1981.

Musique

Groupe 

 , groupe américain d'electronicore.

Album 

 ,  (1979) ;

 ,  (1999) ;
 ,  (2006) ;
 ,  (2011) ;
 Ghost Town,  (1982).

Chanson 
 Ghost Town, chanson du groupe britannique The Specials, commercialisée en 1981 ;
 , Madonna (2015) ;
 , Adam Lambert (2015) ;
 , Cary Brothers (2010) ;
 , Cheap Trick (1988) ;
 , Shiny Toy Guns (2009) ;
 Ghost Town , Sam Outlaw (2015)

Ghost Town,    Kanye West    (2018)

Voir aussi 

 
 
 

Homonymie de titre